Bundestagswahlkreis Berlin-Charlottenburg bzw. Bundestagswahlkreis Charlottenburg steht für folgende Wahlkreise in Berlin:

 Bundestagswahlkreis Berlin-Charlottenburg – Wilmersdorf
 Bundestagswahlkreis Berlin-Spandau – Charlottenburg Nord